Нирман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Нирман, Гриша (род.1975) —   немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Нирман, Инго (род.1969) —   современный немецкий писатель и журналист.